Dans le monde, il existe plusieurs routes numérotées B402 :

  Bretelle B402, route belge dans la province de Flandre-Orientale ;
  Bundesstraße 402, route fédérale allemande reliant Twist à Fürstenau.